Chiềng Đông peut faire référence à deux communes rurales du Nord-ouest du Viêt Nam :
 Chiềng Đông, dans le district de Yên Châu (province de Sơn La).
 Chiềng Đông, dans le district de Tuần Giáo (province de Điện Biên).